Аже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Аже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер